Проксимъс Даймънд Геймс 2015 е тенис турнир, провеждащ се на твърди кортове в зала. Това е 8-ото издание на турнира, което е част от категория Висши на WTA Тур 2015. Провежда се от 9 до 15 февруари в Антверп, Белгия.

Точки и награден фонд

Точки

Награден фонд

Участници на сингъл в основната схема

Поставени тенисистки

Други участници 
Тенисистки, получили Wild Card за участие в основната схема:
  Алисън Ван Уйтванк
  Янина Викмайер

Шампионки

Сингъл 

  Андреа Петкович срещу  Карла Суарес Наваро

Двойки

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира 
 

WTA Тур 2015
Даймънд Геймс